Sezóna 2001/2002 byla 27. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Färjestads BK. Poslední dva týmy základní části hrály Kvalserien (baráž o udržení) proti nejlepším celkům druhé ligy.

Základní část

Play off

Kvalserien (baráž) 

██ Nominovali se do příštího ročníku Elitserien

██ Hráli v dalším ročníku Hockeyallsvenskan

Lední hokej v roce 2001
Lední hokej v roce 2002
2001/2002
Sport ve Švédsku v roce 2001
Sport ve Švédsku v roce 2002